Голаньч:

 Голаньч — город в Польше, входит в Великопольское воеводство, Вонгровецкий повят.
 Голаньч — гмина (волость) в Польше, входит в Вонгровецкий повят, Великопольское воеводство.